Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2014 est la  de championnat du monde de vitesse moto 2014.

La compétition s'est déroulée du 26 juin au  sur le TT Circuit Assen devant 90 000 spectateurs. 

C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2014
Sport en juin 2014
Pays